Сериньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Сериньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна